Боевое авиационное командование (Air Combat Command) — главное авиационное командование Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Именуется также как Авиационное боевое командование.

История организационного строительства 

Боевое авиационное командование сформировано 1 июня 1992 года в результате слияния Стратегического авиационного командования и Тактического авиационного командования вследствие окончания Холодной войны.

Базирование 
Штаб-квартира командования — авиационная база Лэнгли штата Виргиния. С 1 октября 2010 года авиабаза Лэнгли объединена с соседней авиационной базой Форт Юстис (Fort Eustis). Новая база получила наименование Лэнгли-Юстис (Joint Base Langley-Eustis).

Командование 
 Командующий — генерал Herbert J. Carlisle
 Заместитель командующего — генерал-майор Джерри Д. Харрис младший (Jerry D. Harris Jr.);
 Командир группы главного сержанта — Главный мастер-сержант Стив К. Макдональд (Steve K. McDonald).

Выполняемые задачи 
На командование возложено выполнение следующих основных задач:
 организация, боевая подготовка, оснащение и поддержание на требуемом уровне готовности сил и средств ВВС США на континентальной части;
 выделение необходимых сил и средств в распоряжение командующих объединенными командованиями ВС США в передовых зонах (Центрального, ВС США в Европейской зоне, в зонах Тихого океана, Центральной и Южной Америки), в распоряжение объединенного стратегического командования ВС США для проведения ядерных, конвенциональных (обычных) и информационных операций, а также в интересах объединенного командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента NORAD.

Кроме этого, силы и средства Командования могут привлекаться для выявления и пресечения наркотрафика, проведения испытаний новых систем вооружения и военной техники.

Структура 

Организационно в состав Командования входили:
 1-я воздушная армия (Тиндал (Tyndall), штат Флорида);
 8-я воздушная армия (Барксдейл (Barksdale), Луизиана);
 9-я воздушная армия (Шоу (Shaw), Южная Каролина);
 12-я воздушная армия (Дэвис-Монтен, Аризона);
 25-я воздушная армия (Сан-Антонио (San Antonio, Техас);
 Центр разработки способов боевого применения авиации экспедиционных сил;
 Управление воздушной разведки;
 Центр разработки способов боевого применения авиации ВВС.

В своем составе Командование насчитывает 27 крыльев и две группы. Входящая в состав Командования 1-я воздушная армия комплектуется личным составом и техникой, выделяемыми ВВС национальной гвардии.

С 2014 года состав Командования включает:
 1-я воздушная армия (Тиндал);
 9-я воздушная армия (Шоу);
 12-я воздушная армия (Дэвис-Монтан);
 Центр разработки способов боевого применения авиации ВВС.

По состоянию на 1 мая 2013 года командование включает 78549 человек, из них :
 68576 военнослужащих,
 9973 гражданского персонала.

18 июля 2018 года в состав вошла 24-я воздушная армия

Вооружение 
На вооружении командования находятся:
 самолеты-бомбардировщики — 61;
 ударные самолеты (истребители и штурмовики) — 643;
 самолеты-лаборатории, самолеты-разведчики, транспортные самолеты — 346;
 самолеты-заправщики — 19;
 учебные самолеты — 43;
 вертолеты — 39.

Статистика катастроф 
 В период освоения реактивных самолётов только на авиационной базе Эдвардс за 9 месяцев погибли 63 летчика-испытателя.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Air Combat Command website
 Боевое авиационное командование ВВС США на GlobalSecurity.org

Военно-воздушные силы США
Появились в 1992 году в США